mikołajek – rodzaj roślin z rodziny selerowatych
 Mikołajek – seria książek dla dzieci
 Mikołajek – pierwsza książka z serii o Mikołajku
 Mikołajek – ekranizacja książek o Mikołajku
 Mikołajek – serial animowany na podstawie książek o Mikołajku